Jacques Faivre ist der Name folgender Personen:

* Jacques Faivre (Fußballspieler) (1932–2020), französischer Fußballspieler 
 Jacques Faivre (Bischof) (1934–2010), französischer Geistlicher, Bischof von Le Mans